Woodard () est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfre Woodard (née en 1952), actrice et productrice américaine ;
 Charlayne Woodard (née en 1955), actrice américaine ;
 David Woodard (né en 1964), chef d'orchestre et écrivain américain ;
 Frederick Augustus Woodard (1854-1915), homme politique américain ;
 Isaac Woodard (1919-1992), militaire américain ;
 Lynette Woodard (née en 1959), joueuse américaine de basket-ball ;
 James Woodard (né en 1994), joueur américain de basket-ball.

Références 

Patronyme américain